FC Barcelona steht für:

 FC Barcelona, spanischer Fußballverein
 FC Barcelona (Frauenfußball), Frauenfußballabteilung des FC Barcelona
 FC Barcelona (Basketball), Basketballabteilung des FC Barcelona
 FC Barcelona (Eishockey), Eishockeyabteilung des FC Barcelona
 FC Barcelona (Futsal), Futsalabteilung des FC Barcelona
 FC Barcelona (Handball), Handballabteilung des FC Barcelona
 FC Barcelona (Rollhockey), Rollhockeyabteilung des FC Barcelona